Querétaro steht für:

 Querétaro (Bundesstaat), Bundesstaat von Mexiko
 Santiago de Querétaro, Stadt in Querétaro, Mexiko
 Municipio Querétaro, Verwaltungseinheit in Querétaro, Mexiko
 Bistum Querétaro, römisch-katholische Diözese in Mexiko
 Querétaro (Chiapas), Ort in Chiapas, Mexiko
 Querétaro Fútbol Club, Fußballverein aus Santiago de Querétaro